Folles de lui () est un film de Mark Waters sorti en 2001.
 Folles de lui est un épisode de la série télévisée Buffy contre les vampires.